Ашляев:
 Ашляев, Серик Сопыжанович — депутат мажилиса парламента Казахстан.
 Ашляев, Казбек Сопыжанович — советский и казахстанский боксёр и тренер, заслуженный тренер СССР .